El Campionat del Món de trial 125cc és la categoria menor del campionat del món de trial a l'aire lliure. Regulat per la FIM, s'anomena FIM Trial World Championship 125cc des del 2014, tot i que es disputa des del 2004 (inicialment sota el nom de FIM Youth Trial Cup 125cc i reservat a pilots juvenils). Actualment està reservat a homes i a dones d'entre 14 i 21 anys que tinguin permís de conduir vàlid per a motocicletes de fins a 125 cc.

Historial

Referències

Enllaços externs 
 Lloc Web oficial 

125